Cantando cantando, programma televisivo in onda dal 1987 al 1989 su Canale 5
Cantando cantando, album dei Ro.Bo.T. del 1987